Sant'Everardo (o Sant'Eberardo) o può riferirsi a:

 Sant'Everardo del Friuli († 866), confessore, celebrato il 16 dicembre;
 Sant'Everardo di Salisburgo (†1164), abate benedettino e poi arcivescovo di Salisburgo, celebrato il 22 giugno;
 Sant'Everardo di Nellemburg (†1178), monaco benedettino, celebrato il 25 marzo;
 Sant'Everardo di Stahlek (†1191), monaco a Chumbd (diocesi di Magonza), celebrato il 30 novembre;

Beato Everardo Hanse (†1581), sacerdote e martire, celebrato il 31 luglio

Collegamenti esterni
 Santi, beati e testimoni